Bukit Mas (Simpang Kanan), een plaats in Indonesië
Bukit Mas (Sungai Bahar), een plaats in Indonesië
Bukit Mas (Besitang), een plaats in Indonesië